Двадцать шестая поправка к Конституции США (1971)

См. также